Вэсон ( вэсон,  вадзё; бук. «японская крепость») — замки, построенные японцами на южных берегах Корейского полуострова во время Имджинской войны (японское вторжение в Корею с 1592 по 1598 года).

Список вэсонов в Корее 

История Республики Корея
Крепости Республики Корея
Имдинская война